Carl Hamilton kan henvise til:

 Carl Bastiat Hamilton (1865–1926), svensk generalmajor og politiker
 Carl Hamilton (diplomat) (1890–1977), svensk diplomat
 Carl B. Hamilton (født 1946), svensk nationaløkonom og politiker
 Carl Hamilton (forfatter) (født 1956), svensk økonom, forfatter og debattør
 Carl Hamilton (litterær figur), litterær figur skabt af Jan Guillou